Kaposi steht für:
 Kaposi-Sarkom, vor allem im Zusammenhang mit AIDS auftretende Krebserkrankung

Personen:
 Attila Kaposi (* ~1984), ungarischer Badmintonspieler
 Moriz Kaposi (1837–1902), ungarisch-österreichischer Hautarzt